A Small Town Girl, filme mudo (1914)
 Small Town Girl (1936), filme com Robert Taylor e Janet Gaynor
 Small Town Girl (1953), filme com Jane Powell e Farley Granger

Outros usos
 Small Town Girl (álbum), de Kellie Pickler